Ке́вин Мариу́с Парсеме́н (; , Ле-Франсуа, Мартиника) — мартиникский футболист, нападающий «Голден Лион» и сборной Мартиники. Парсемен является лучшим бомбардиром в истории своей сборной.

Клубная карьера 
Парсемен начал свою карьеру в клубе из Мартиники «Франсискен». В 2006 году футболист перешёл в клуб «Ле-Ман», за резервную команду которого провёл два с половиной сезона. В 2009 году Парсемен перешёл в клуб «Круа-де-Савойя». 24 апреля 2009 года футболист впервые сыграл за клуб, выйдя на замену в матче против «Шербура» за 20 минут до конца. Однако из-за травмы паха Парсемен больше за команду не играл и в июле того же года вернулся в Мартинику, перейдя в клуб «Ривер-Пилот». В январе 2014 года Кевин прибыл на просмотр в «Сиэтл Саундерс». В товарищеских матчах Парсемен стал лучшим бомбардиром команды вместе с Обафеми Мартинсом, забив 3 мяча. В итоге 28 марта 2014 года клуб подписал контракт с нападающим. Однако уже 6 апреля Парсемен порвал на тренировке крестообразные связки, пропустив весь остаток сезона. После восстановления от травмы в марте 2015 года был отправлен в резервную команду, за которую провёл 5 матчей. В августе 2015 года Парсемен перешёл в клуб из Демократической Республики Конго «Мотема Пембе». В составе этого клуба Кевин стал лучшим бомбардиром, забив 10 мячей в 17 матчах. Однако через 7 месяцев из-за финансовых проблем и недостаточной безопасности футболист разорвал контракт с командой. После этого Парсемен снова вернулся в родную страну, став игроком клуба «Голден Лион».

Карьера в сборной 
Кевин впервые был вызван в сборную Мартиники на квалификацию Карибского кубка 2008 года. В 2010 году он выиграл Кубок заморских территорий Франции, выиграв у сборной Реюньона в финале. На Карибском кубке 2012 Парсемен стал лучшим бомбардиром как в отборочном турнире, так и в финальном. Мартиника заняла четвёртое место на турнире и пробилась на Золотой кубок КОНКАКАФ 2013. На этом турнире Кевин был капитаном сборной, сыграл во всех трёх матчах группового этапа и забил один гол. В 2017 году сборная снова стала участницей Золотого кубка КОНКАКАФ. Парсемен в трёх матчах группового этапа забил три гола и стал лучшим бомбардиром турнира вместе с Алфонсо Дейвисом и Джорданом Моррисом.

Летом 2019 года был вызван в сборную для участия в Золотом кубке КОНКАКАФ. В третьем матче в групповом раунде против сборной Мексики забил гол на 56-й минуте, однако его команда уступила 2:3.

Голы в сборной

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Мартиники
Игроки сборной Мартиники по футболу
Игроки ФК «Эвиан»
Игроки ФК «Такома Дифайенс»
Игроки ФК «Мотема Пембе»